De Korenschoof (Noordlaren), korenmolen in Noordlaren
De Korenschoof (Utrecht), voormalige brood- en meelfabriek in Utrecht